Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1990 si disputò dal 15 marzo al 2 aprile 1990. Si trattò della 52ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Rebels della University of Nevada Las Vegas allenati da Jerry Tarkanian, al primo successo della loro storia. Anderson Hunt venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 64, suddivise in quattro Region: East, Midwest, Southeast e West.

East Region

Midwest Region

Southeast Region

West Region

Risultati

East Region

Midwest Region

Southeast Region

West Region

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Jerry Tarkanian
Vice-allenatori: Tim Grgurich, Ron Ganulin

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1990
Campionato di pallacanestro NCAA Division I